Трактовая — название населённых пунктов в России:
 Трактовая — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Трактовая — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Трактовая — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Трактовая — посёлок в Чердынском районе Пермского края.